Pięciobój nowoczesny kobiet podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został w dniu 21 sierpnia.
Rywalizacja toczyła się na Strzelnica Pekińska (strzelanie), w hali Pekińskie Centrum Szermierki (szermierka), pływalni Narodowe Centrum Sportów Wodnych (pływanie), Pekińskie Centrum Sportów Olimpijskich (jazda konna i bieg przełajowy).

Format
Pięciobój nowoczesny łączy ze sobą pięć różnych konkurencji, które są rozgrywane jednego dnia.
 strzelanie
 Szermierka szpadą
 Pływanie: 200m stylem dowolnym
 Jazda konna przez przeszkody
 Bieg przełajowy na 3000 m

Terminarz
Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+8)

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008